Дискографія американської співачки Келлі Піклер включає два студійні альбому, шість синглів і шість кліпів.

Альбоми

Студійні альбоми

Сингли

Інші визначні пісні

Інші пісні

Кліпи

Примітки 

Дискографії американських виконавців